Els Tudor o The Tudors, sèrie de televisió nominada que es basa en el regnat d'Enric VIII d'Anglaterra
 Arc tudor, tipus d'arc apuntat que es construeix amb quatre seccions de circumferència 
 David Tudor (Filadèlfia, 1926 – Tompkins Cove, Nova York, 1996), pianista i compositor nord-americà 
 Dinastia Tudor, família originària de Gal·les que acabaren sent nomenats comtes de Richmond, comtes de Pembroke, ducs de Redford 
 Estil Tudor, desenvolupament final de l'arquitectura medieval durant el període Tudor (1485–1603) 
 Època Tudor, període de la història d'Anglaterra que s'estén des del 1485 al 1603 
 Museu Tudor